Jean-Baptiste Gibrat (1727-1803), prêtre et géographe français.
 Jean-Pierre Gibrat (1954), un dessinateur et scénariste de bande dessinée français.
 Robert Gibrat (1904 - 1980), un ingénieur français, ministre sous le gouvernement de Vichy.